Джон Кейсі (,  29 березня 1962, Ґранд-Рапідс) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1981 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Міннесота Норт-Старс», «Бостон Брюїнс» та «Сент-Луїс Блюз».

Загалом провів 491 матч у НХЛ, включаючи 66 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1993.

Статистика

Клубні виступи

Регулярний сезон

Плей-оф

Збірна

Посилання 
 

Американські хокеїсти
Американські хокейні воротарі‎
Гравці збірної США з хокею
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти АХЛ‎
Спортсмени з Міннесоти